«Почти полная тьма» () — американский кинофильм в жанре мистического триллера 1987 года режиссёра и соавтора сценария Кэтрин Бигелоу. Фильм приобрел культовый статус.

Сюжет 

По просторам Америки путешествует группа вампиров в фургоне. Они разъезжают по всей стране, убивая людей. В одном из селений молодая вампирша Мэй кусает юношу и влюбляется в него. Поэтому его оставляют в живых и превращают в вампира. По закону вампиров новообращенный должен непременно укусить кого-нибудь, дабы доказать, что он достоин стать членом их сообщества. Однако юноша отказывается, чем вызывает недовольство старейшин вампиров, в результате чего Мэй вынуждена его защищать.

Актёры 
 Эдриан Пасдар — Кайлеб Колтон
 Дженни Райт — Мэй
 Лэнс Хенриксен — Джесс Хукер, глава вампирского клана
 Билл Пэкстон — Северен, вампир
 Дженетт Голдстин — Даймондбек, вампирша
 Тим Томерсон — Лой Колтон, отец Кейлеба
 Джошуа Джон Миллер — Гомер, вампир-ребёнок
 Марси Лидс — Сара Колтон, сестра Кайлеба

Саундтрек 
Музыка к фильму создана группой Tangerine Dream.

Примечания

Ссылки 
  
  
 

Фильмы-триллеры США
Фильмы о вампирах
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы ужасов 1987 года
Фильмы ужасов США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы США 1987 года
Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы, спродюсированные Стивеном-Чарльзом Джаффе